Сезон 2018/2019 — 88-й сезон для ФК «Барселона» в чемпионате Испании.

10 августа 2018 было объявлено о четвёрке капитанов на новый сезон. После покинувшего клуб бывшего капитана команды Андреса Иньесты, повязку решено было отдать аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Вице-капитанами были выбраны Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серджи Роберто. Сезон примечателен вторым подряд вылетом из Лиги чемпионов, после домашней победы с разницей в 3 мяча. В этот раз «Барселона» уступила «Ливерпулю» 0-4 после победы дома 3-0.

Состав команды

Основной состав 
Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжная команда

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 128 900 000

Пришли в аренду

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 150 000 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Кубок Гампера

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания 
Капитан «Барселоны» Лионель Месси был ключён порталом http://football4people.ru/category/simvolicheskaya-sbornaya/ в символическую сборную лучших игроков сезона 2018—2019

2018/2019
Барселона